Äijä kan syfta på följande platser:

Finland 

2.  Äijä och Ämmä, ö i Brahestad,  (25 ha)
3.  Äijä (ö i Egentliga Finland), Åbo,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar